Рена Риффель (; ) — американская актриса и фотомодель.

Биография 
Рена Линн Риффель родилась 5 марта 1969 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США. Окончила среднюю школу Атаскадеро в Калифорнии. Участвовала в локальных конкурсах красоты. Карьеру фотомодели Рена начала после того, как выиграла фотоконкурс на родео, где получила титул «Princess Of The Mid-State Fair».

Дебютировала в кино в 1988 году. Получила известность благодаря ролям в фильмах «Шоугёлз», «Стриптиз», «Шоугелз 2: Пенни из Рая» и других. Помимо съёмок на телевидении занимается написанием музыки. Её произведения можно услышать, например, в фильме «Шоугёлз».

20 сентября 2014 года вышла замуж за актёра Марка Джонсона.

Фильмография

Примечания

Ссылки